Глухо́е — сельский посёлок в Варнавинском районе Нижегородской области, входит в состав Михаленинского сельсовета. Бывший административный центр Глуховского сельсовета.

Располагается на берегу старицы реки Ветлуги в месте впадения в неё речки Ивановки.

По данным на 1999 год, численность населения составляла 100 чел.

Источники 

Населённые пункты Варнавинского района